Sławomir Leszek Kalinowski (1964–2021) – polski ekonomista, profesor, specjalista z zakresu mikroekonomii 
 Sławomir Kalinowski (ur. 1978) – polski ekonomista, profesor, specjalista od spraw ubóstwa i poziomu życia na obszarach wiejskich